Kätkätunturi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kätkätunturi (kulle, lat 68,33, long 25,12), Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Kätkätunturi (kulle, lat 67,78, long 24,73), Lappland, Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar